Iłona Eduardauna Kremień (biał. Ілона Эдуардаўна Крэмень; ros. Илона Эдуардовна Кремень, Iłona Eduardowna Kriemień; ur. 18 stycznia 1994 w Mińsku) – białoruska tenisistka, reprezentantka kraju w rozgrywkach Pucharu Federacji.

W przeciągu kariery zwyciężyła w czterech singlowych i dwudziestu dziewięciu deblowych turniejach rangi ITF. 24 czerwca 2013 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 201. pozycję. Natomiast w deblu jej najwyższą lokatą było 157. miejsce osiągnięte 21 lipca 2014 roku.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia 

Białoruskie tenisistki
Ludzie urodzeni w Mińsku
Urodzeni w 1994